Babayaro est un patronyme porté notamment par :
 
 Celestine Babayaro (1978-), footballeur nigérian,
 Emmanuel Babayaro (1976-), footballeur nigérian.

Patronyme nigérian